La Râpe steht für:
 eine Ortschaft in der Gemeinde Vuissens im Kanton Freiburg, Schweiz
 eine Ortschaft in der Gemeinde Vucherens im Kanton Waadt, Schweiz
 eine Ortschaft in der Gemeinde Vétraz-Monthoux im Département Savoie, Frankreich